Arbeitspartei oder Partei der Arbeit ist der Name bzw. die deutsche Übersetzung des Namens folgender politischer Parteien bzw. Organisationen:

 Albanien: Partei der Arbeit Albaniens
 Australien: Australian Labor Party
 Belgien: Partij van de Arbeid (PVDA)/Parti du Travail (PTB)
 Deutschland: Volkssozialistische Bewegung Deutschlands / Partei der Arbeit (VSBD/PdA)
 Irland: Irish Labour Party
 Israel: Awoda, offiziell: Mifleget Ha'Avoda
 Litauen: Darbo partija (leiboristai)
 Niederlande: Partij van de Arbeid
 Nordkorea: Partei der Arbeit Koreas
 Österreich: Partei der Arbeit (Österreich), marxistisch-leninistische Kleinpartei
 Schweiz: Partei der Arbeit der Schweiz
 Ukraine: Trudowa Partija Ukrajiny, heute Starke Ukraine
 Vereinigtes Königreich: Labour Party

siehe auch Arbeiterpartei (Begriffsklärung), Labour Party (Begriffsklärung), Workers Party